Elitserien i ishockey 2002/2003 spelades 23 september 2002 till 25 februari 2003 och hade 50 omgångar i grundserien. Lag 1-8 till SM-slutspel, lag 9-10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11-12 till nedflyttningskval. SM-slutspelet avgjordes i bäst av sju matcher. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Vinst i förlängning eller straffslag = + 1 poäng. Västra Frölunda HC vann serien, och blev svenska mästare efter seger mot Färjestads BK i SM-finalspelet.

Förlopp
En allstarmatch spelades i Luleå den 6 januari 2003, där Luleå HF spelade 5-5 mot All Star-laget.
Västra Frölunda HC:s SM-guld firades av uppskattningsvis 40–50 000 personer som kantade vägen från Scandinavium via Kungsportsavenyen till Götaplatsen.

Deltagande lag

Grundserien

Derbygrupper

Poängtabell

Resultattabell

Poängligan i grundserien

Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng

SM-slutspel

Översikt
Åtta lag gjorde upp om titeln som Svenska mästare och Le Mat-pokalen. Samtliga möten avgjordes i bäst av sju matcher.

Slutspelsmatcherna

Kvartsfinaler
Västra Frölunda HC - Modo Hockey 4–2

Färjestads BK - Leksands IF 4–1

Timrå IK - Luleå HF 4–0

Djurgårdens IF - HV 71 4–3

Semifinaler

Västra Frölunda HC - Timrå IK 4–2

Färjestads BK - Djurgårdens IF 4–1

Final

Västra Frölunda HC - Färjestads BK 4–0

Övrigt
Då Västra Frölunda HC den 7 april 2003 vann fjärde matchen i finalserien och tog SM-guld var det nästan midnatt. Tomi Kallios avgörande mål gjordes efter 1:56 in i den tredje förlängningsperioden.

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Svensk ishockey - Elitserien 2002/03

Sport i Sverige 2002
Sport i Sverige 2003
Ishockeysäsongen 2002/2003
2002/2003